Агрий (, «дикий, необузданный») — в древнегреческой мифологии:

  — один из гигантов, восставших против Олимпийских богов; вместе с Тооном убит мойрами.
 Агрий — Калидонский царь, брат Ойнея, участник Калидонской охоты.
 Агрий — кентавр, сражавшийся с Гераклом у пещеры Фола.
 (8241) Агрий — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Агрей

Примечания